Марелла, Джино (1937—1999) — американский рестлер, комментатор и букер, более известный как Горилла Монсун.
 Марелла, Паоло (1895—1984)— итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Марелла, Сантино (род. 1974) — канадский рестлер.